Ева Тофалві (, 4 грудня 1978, М'єркуря-Чук, Румунія) — румунська біатлоністка, учасниця олімпійських ігор 1998, 2002, 2006 та 2010 років.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на Чемпіонатах світу

Загальний залік Кубку світу 
 1997–1998 — 60-е місце
 1998–1999 — 48-е місце
 1999–2000 — 40-е місце
 2000–2001 — 34-е місце
 2001–2002 — 59-е місце
 2002–2003 — 50-е місце
 2003–2004 — 49-е місце
 2004–2005 — 38-е місце
 2005–2006 — 57-е місце
 2006–2007 — 52-е місце
 2007–2008 — 39-е місце
 2008–2009 — 11-е місце
 2009–2010 — 33-е місце
 2010–2011 — 35-е місце
 2011–2012 — 39-е місце
 2012–2013 — 43-е місце

Виступи на Чемпіонатах Європи

Статистика стрільби

Посилання 
 Профіль на сайті IBU 

Т
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1998
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2002
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2014
Уродженці М'єркуря-Чук
Біатлоністи, дискваліфіковані за вживання допінгу
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2018
Румунські учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Біатлоністки
Румунські спортсменки